Dimples – film del 1916 diretto da Edgar Jones
 La reginetta dei monelli (Dimples) – film del 1936 diretto da William A. Seiter
 Dimples – film del 2008 diretto da Dusty DePree